|}
Die Bahnstrecke Varese–Porto Ceresio ist eine Nebenbahn in der Lombardei. Sie verbindet die Stadt Varese mit dem am Luganersee gelegenen Ort Porto Ceresio.

Die Strecke wurde am 18. Juli 1894 eröffnet. 1902 wurde die Strecke mit einer Stromschiene elektrifiziert, als Teil der „Ferrovie Varesine“.

Vom Bahnhof Arcisate wurde eine neue Strecke nach Stabio (und weiter nach Como bzw. Lugano) 2018 gebaut.

Einzelnachweise

Literatur 
 Francesco Ogliari, Ruote e binari in Lombardia. Cinisello Balsamo, Silvana, 1993. ISBN 8836604307
 Sergio Zaninelli, Le ferrovie in Lombardia tra Ottocento e Novecento. Mailand, Il Polifilo, 1995. ISBN 8870501957

Bahnstrecke in der Lombardei